Beyond Even (1992 - 2006) – czwarty album duetu Fripp & Eno wydany w 2006 roku przez wytwórnię Discipline Global Mobile.

Charakterystyka albumu 
Na swoim podwójnym albumie Robert Fripp i Brian Eno zamieścili ten sam materiał muzyczny. Na pierwszej płycie znalazło się 13 utworów połączonych w jedną całość, bez przerw. Płyta druga natomiast zawiera te same nagrania przedzielone kilkoma sekundami ciszy, trwające 56 i pół minuty. Od strony brzmieniowej album cechują wyraziste efekty perkusyjne i ostrzejsze brzmienie gitary Frippa. Za tło dźwiękowe odpowiada Eno. Album, zatytułowany pierwotnie The Cotswold Gnomes, został udostępniony 23 października 2006 roku na stronie dgmlive.com jako digital download w postaci plików MP3 lub FLAC. The Cotswold Gnomes znalazł się na Beyond Even jako druga płyta.

Lista utworów 
Zestaw utworów na płycie CD:

Dysk 1:

Dysk 2:

Twórcy 
 Robert Fripp – gitara
 Brian Eno – instrumenty klawiszowe

Przypisy 

Albumy ambientowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2006
Albumy Discipline Global Mobile
Albumy Briana Eno
Albumy wyprodukowane przez Briana Eno
Albumy Roberta Frippa